Fun with Dick and Jane ist der Originaltitel folgender Filme:

 Das Geld liegt auf der Straße (1977)
 Dick und Jane (2005), Neuverfilmung des Films von 1977

sowie: 
 Eine Lese-Fibel von 1946 aus der Dick and Jane-Reihe